María Victoria dal Pozzo della Cisterna, VI princesa de La Cisterna y de Belriguardo (París, 9 de agosto de 1847 - San Remo, 8 de noviembre de 1876), fue reina consorte de España y duquesa de Aosta a través de su matrimonio con Amadeo de Saboya.

Infancia 
Nació en París, el 9 de agosto de 1847, siendo la hija primogénita de Carlo Emanuele dal Pozzo, V príncipe de La Cisterna, y Luisa Carolina Ghislaine de Mérode, condesa de Mérode-Westerloo. Su familia paterna era una antigua familia aristocrática originaria del Reino de Cerdeña, principalmente de Biella, mientras que por lado materno, los condes de Mérode-Westerloo, estaba emparentada con los Grimaldi de Mónaco. El Príncipe Soberano Alberto I de Mónaco era primo hermano suyo. Gozó de una formación muy completa gracias a los medios de su familia, y hablaba seis idiomas. María residía con sus padres y hermana la mayor parte del tiempo en el Palacio della Cisterna, en Turín, y también en el Castillo de Reano, donde recibió su primera comunión y veraneaba con su familia.

Tras la muerte de su padre, senador del reino de Cerdeña desde 1848 (Senato Subalpino), acaecida en Turín, el 26 de marzo de 1864, su madre perdió el juicio y se negó a enterrar el cadáver de su esposo, pasando las noches velando el cuerpo acompañada de sus dos hijas (la diferencia de edad de los cónyuges era de 32 años). Como consecuencia, su hija pequeña, Beatriz (1851–1864), moriría un mes después, el 7 de abril, de tifus, agravado por consumición emocional. La muerte de Beatriz no hizo más que incrementar el desequilibrio de la condesa de Mérode-Westerloo, que ordenó cerrar a cal y canto el Palacio della Cisterna de Turín, su residencia familiar, y rodeó a su hija de riguroso luto y silencio que sólo se rompió cuando María Victoria conoció al que se convertiría en su esposo, el príncipe Amadeo, I duque de Aosta.

Matrimonio y reinado 
María Victoria contrajo matrimonio con el príncipe Amadeo de Saboya, I duque de Aosta, el 30 de mayo de 1867, en la capilla del Palacio Real de Turín. Al ser Amadeo hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II, tras el anuncio de su compromiso, María y su madre recibieron por real decreto del 19 de febrero de 1867 el tratamiento de Su Alteza. Además, en honor al rey, María añadió a su nombre el de Vittoria. Tras su boda, su nombre pasó a ser Su Alteza Real, la Princesa Maria Vittoria de Italia, duquesa de Aosta.

Fue reina consorte de España entre 1870 y 1873, cuando su marido ocupó el trono vacante que le había ofrecido el general Juan Prim antes del asesinato de este. Al llegar, hispanizó su nombre y el de sus tres hijos, que llegaron a ostentar las dignidades de príncipe de Asturias e infantes de España, respectivamente.

La reina causa en los diputados españoles mejor impresión que su esposo. Recibieron la agradable sorpresa de comprobar que la joven soberana les saludó y conversó con ellos en correcto castellano, sin apenas acento. Víctor Balaguer escribe sobre ella: 

Apodada «la Virtuosa» y casi desconocida en España por la falta de consolidación política y por la brevedad del reinado de don Amadeo, la reina María Victoria fue, en su tiempo, objeto de respeto por su comportamiento ejemplar y discreción. Sus dos hijos mayores nacieron en Italia, mientras que el menor nació en Madrid. En la capital española centró todos sus esfuerzos en las diversas obras de caridad típicas de las consortes de la época, y jamás se interesó en política. Impulsó la creación e inauguró el Asilo de Lavanderas, la primera «guardería infantil» que se abrió en España, dedicada a los hijos de las lavanderas que trabajaban en las riberas del río Manzanares. Se inauguró con el nombre de «Casa del Príncipe», bajo el patronazgo del príncipe de Asturias, quien, como heredero, dedicó su asignación a dicha obra. 

María Victoria nunca olvidó hacer numerosos legados para obras benéficas, y a través de la escritora española Concepción Arenal, que actuó como intermediaria, siguió hasta el último instante de su vida mandando muchas ayudas para españoles necesitados, con la exigencia de que los donativos se hicieran anónimamente. Durante largos meses, Concepción Arenal recibió frecuentes giros de dinero con notas firmadas por V.P.M., iniciales de Victoria dal Pozzo Mérode.

En una ocasión, María Victoria escribió a una amiga española:

Orden Civil de María Victoria 
Durante su reinado como consorte se creó la Orden Civil de María Victoria, instituida por Real Decreto de 7 de julio de 1871, que premiaba los eminentes servicios prestados a la instrucción pública, bien creando, dotando o mejorando establecimientos de enseñanza, publicando obras científicas, literarias o artísticas de reconocido mérito, o fomentando de cualquier otro modo las ciencias, las artes, la literatura o la industria. En estas fechas, el ministro de Fomento era Manuel Ruiz Zorrilla, que fue gran impulsor de la creación de esta orden.

La Orden Civil de María Victoria tuvo una vida muy corta siendo disuelta tras la proclamación de la Primera República por Decreto de 7 de mayo de 1873, que lleva la firma del entonces ministro de Fomento Eduardo Chao Fernández.

Entre otros prohombres de la época a los que se le otorgaron esta condecoración destacan en su clase de Gran Cruz: Juan Manuel de Manzanedo, Hilarión Eslava, Rafael Martínez Molina, Cesáreo Fernández, Juan Eugenio Hartzenbusch, Juan Valera, Ángel Fernández de los Ríos, José Zorrilla, Emilio Arrieta, Francisco Asenjo Barbieri, Segismundo Moret, Antonio Romero, Ramón de Campoamor, Adelardo López de Ayala, Federico de Madrazo, Santiago Diego de Madrazo, Patricio de la Escosura, Luis de la Escosura, Nicolás María Rivero, Miguel Colmeiro, Eulogio Florentino Sanz, Juan de Ariza o Francisco Jareño.

Esta orden (algo inusual para la época) no era exclusivamente masculina, pues les fue concedida a dos mujeres la cruz de segunda clase en 1873; Segunda Oñate del Campo, profesora primera enseñanza en Calahorra y María Bascuas y Colón, profesora de primera enseñanza en Pontevedra, que publicó un tratado de aritmética, Aritmética para uso de las escuelas de instrucción primaria, obra en su clase de reconocida importancia.

Descendencia 
Tuvo tres hijos con Amadeo:
 Manuel Filiberto (1869-1931), II duque de Aosta. Mariscal de Italia. Casado con la princesa Elena de Orleans. Con descendencia.
 Víctor Manuel (1870-1946), I conde de Turín.
 Luis Amadeo (1873-1933), I duque de los Abruzos. Vicealmirante de la Real Armada Italiana.

Fallecimiento 
Tras la caída de la monarquía saboyana en España, la reina partió al exilio por Portugal, pocos días después de dar a luz a su último vástago en el Palacio Real de Madrid. Falleció en Villa Dufour, San Remo, a los veintinueve años, consumida por la tuberculosis. Fue enterrada en la Basílica de Superga de Turín, donde su epitafio reza: 

El periódico La Ilustración Española y Americana le dedicó palabras de elogio, tales como: 

Su tiara de perlas y diamantes (convertible en collar) fue subastada en Ginebra por Sotheby's en la primavera de 2021.

Títulos y estilos 
 9 de agosto de 1847 - 26 de marzo de 1864: Donna Maria dal Pozzo della Cisterna.
 26 de marzo de 1864 - 19 de febrero de 1867: Donna Maria dal Pozzo della Cisterna, VI princesa de La Cisterna y de Belriguardo.
 19 de febrero - 30 de mayo de 1867: Su Alteza, Maria Victoria dal Pozzo della Cisterna, VI princesa de La Cisterna y de Belriguardo.
 30 de mayo de 1867 - 6 de noviembre de 1870: Su Alteza Real, la princesa Maria Victoria de Saboya, duquesa de Aosta.
 6 de noviembre de 1870 - 11 de febrero de 1873: Su Majestad, la reina María Victoria de España.
 11 de febrero de 1873 - 8 de noviembre de 1876: Su Alteza Real, la duquesa de Aosta.

Por matrimonio, María Victoria ostentó los títulos de Duquesa consorte de Aosta, Princesa de Italia y Saboya y de Reina consorte de España, pero además, tras la muerte de su padre en 1864, heredó la extensa lista de títulos de este. De esa manera, fue además:
 VI Princesa de La Cisterna
 VI Princesa de Belriguardo
 VII Marquesa de Voghera
 VII Condesa de Reano
 IX Condesa de Ponderano
 IX Condesa de Bonvicino
 VII Condesa de Neive
 VII Condesa de Perno
 Señora de Quagliuzzo, Grinzane y Vestignè
 Co-Señora de Romagnano, Borriana, Beatino, Strambinello, Quaregna, Cerretto y Castellengo.

A raíz de la muerte de María Victoria, sus propios títulos revirtieron a la Corona de Italia, por su pertenencia a la Casa de Saboya, y se han ido heredando junto al Ducado de Aosta. A día de hoy, Amadeo III de Saboya-Aosta, V duque de Aosta y Jefe de la Casa de Saboya-Aosta, utiliza los títulos más característicos transmitidos por María Victoria: el principado de La Cisterna y de Belriguardo, el marquesado de Voghera y condado de Ponderano.

Distinciones honoríficas 
 Soberana Gran Maestre de la Orden Civil de María Victoria (Reino de España, 07/07/1871).
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada (Imperio Austrohúngaro).
 Dama Gran Cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Reino de Italia).

Otros datos 
 María Victoria fue descendiente por línea paterna de un Grande de España, Carmine Nicola Caracciolo, el cual recibió dicha dignidad por su defensa de la Casa de Borbón, además de ser virrey del Perú.
 Al no tener María Victoria hijas con Amadeo, ni sobrinas carnales pues su hermana había muerto, y sus hijos no se habían casado aún, ella había dispuesto que, en caso de morir, buena parte de sus joyas pasasen a propiedad de su sobrina política María Leticia Bonaparte, hija de su cuñada María Clotilde. María Victoria nunca supo que dicha sobrina acabaría convirtiéndose en la segunda esposa de su marido, aunque lo fue por breve espacio de tiempo.
 En el año 2012, la escritora y periodista Carmen Gallardo Durán publica una novela histórica dedicada a  María Victoria, titulada "La Reina de las lavanderas" ISBN 9788499704647.
 En 2014, el director Luis Miñarro estrena su largometraje titulado Stella cadente (Estrella fugaz), basada en la vida de los reyes Amadeo y María Victoria de España. El papel de María Victoria es interpretado por la actriz Bárbara Lennie.
 Fue la primera reina consorte de España cuyo esposo accedió al trono de forma democrática.

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 
 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia María Victoria del Pozzo
 Genealogía de la Familia Dal Pozzo
 Vídeo de Doña María Victoria

Nacidos en París
Fallecidos en San Remo
Casa de Saboya en España
Duquesas consortes de Aosta
Reinas consortes de la casa de Saboya
Reinas consortes de España del siglo XIX
Nobles italianas del siglo XIX
Sexenio democrático
Damas grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Fallecidos por tuberculosis
Sepultados en la Basílica de Superga
Francesas del siglo XIX